Грант () — один из 55 округов штата Западная Виргиния в США. Один из 5 округов штата, входящих в «».

Описание 
Округ расположен в восточной части штата, с северо-запада граничит с Мэрилендом, с остальных сторон — с другими округами Западной Виргинии. Назван в честь 18-го Президента США Улисса Гранта. Столица — Питерсберг (с 1872 года, до этого — Мэйсвиль). Открытые водные пространства составляют 8 км² (0,6 % от общей площади округа в 1243 км²).

История 
Округ был образован 14 февраля 1866 года путём отделения от округа Харди. Разъединение произошло из-за того, что часть жителей первоначального Харди были конфедератами, а другая часть (отделившиеся в Грант) — сторонниками Союза

Расовый состав
 Белые — 98,3 %
 Афроамериканцы — 0,7 %
 Азиаты — 0,1 %
 Коренные американцы — 0,3 %
 Гавайцы или уроженцы Океании — 0,0 %
 Две и более расы — 0,5 %
 Прочие — 0,1 %
 Латиноамериканцы (любой расы) — 0,6 %

По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 11 299 жителей в составе 4 591 домашних хозяйств и 3 273 семей. Плотность населения составляет 9 человек на км². На территории округа насчитывается 6 105 жилых строений, при плотности застройки 5 строений на км².

В составе 30,20 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 59,50 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 8,20 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 28,70 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 24,50 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 11,30 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,43 человека, и средний размер семьи 2,87 человека.

Возрастной состав округа: 22,70 % моложе 18 лет, 7,80 % от 18 до 24, 27,50 % от 25 до 44, 26,80 % от 45 до 64 и 15,30 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 39 лет. На каждые 100 женщин приходится 97,70 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 94,50 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 28 916 USD, на семью — 33 813 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 24 796 USD против 18 354 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 15 696 USD. Около 12,60 % семей и 16,30 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 21,00 % молодежи (тех кому ещё не исполнилось 18 лет) и 18,70 % тех кому было уже больше 65 лет.

Достопримечательности 
 Национальный лес Мононгахила () (частично)
 Заповедник  (частично)

См. также 
 Список округов Западной Виргинии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Округ Грант на сайте gowv.com
 Пресса округа Грант на сайте grantcountypress.com
 Округ Грант на сайте ''grantcounty-wv.com
 Архивная и библиографическая информация по округу Грант, штат Западная Виргиния

Округа Западной Виргинии
Появились в 1866 году